Oslac est un anthroponyme anglo-saxon (Ōslác) composé de l'élément ōs, qui fait référence aux « Ases », et de l'élément  lác qui peut avoir plusieurs significations (« don, cadeau, sacrifice » ou « danse » [pour les dieux]). Son équivalent norrois est Ásleikr (ÁslæikR) ou Áslákr. 

Il est notamment porté par : 
 Oslac, roi du Sussex dans la seconde moitié du  ; 
 Oslac d'York, ealdorman d'York à la fin du .

Notes et références 

Anthroponyme anglo-saxon